Phyllochaetopterus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Grube 1863. Phyllochaetopterus ingår i familjen Chaetopteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Phyllochaetopterus